Verenigde Staten
 Salt River (Arizona)
 Salt River (California)
 Salt River (Kentucky)
 Salt River (Missouri)
 Salt River (Wyoming)

elders
 Salt River (Jamaica)
 Salt River (Guadeloupe)
 Salt River (Western Cape) - rivier in Zuid-Afrika
 Salt River (Garden Route) - rivier in Zuid Afrika
 Salt River (plaats in Zuid-Afrika) - voorstad van Kaapstad
 Salt River (Canada)
 Salt River (Western Australia)